Большое Черное — топоним:

Белоруссия

Населённые пункты 
 Большое Черное — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия

Населённые пункты 
 Большое Черное — село в Болотнинском районе Новосибирской области.

Водоёмы 
 Большое Черное — озеро в Пудожском районе Республики Карелия.